Ottenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Ottenbach (Württemberg),  Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Ottenbach ZH, Gemeinde im Kanton Zürich

Orte:
 Ottenbach (Gemeinde Trattenbach), Ortschaft von Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Ottenbach (Gemeinde Tumeltsham), Ortschaft der Gemeinde Tumeltsham, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Gewässer: 
 Ottenbach (Aisch), Unterlaufname Ainbach ab Schwebheim, Stadt Burgbergheim, linker Zufluss der Aisch bei Illesheim, beide Orte im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ottenbach (Grimmbach), linker Zufluss des Grimmbachs bei Altenberg, Ortsteil Obersteinach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ottenbach (Harmersbach), rechter Zufluss des Harmersbach im Zinken Limrain, Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ottenbach (Kleine Naarn), rechter Zufluss der Kleinen Naarn nahe Kaining, Gemeinde Schönau im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Ottenbach (Laadbach), linker Zufluss des Laadbachs (zum Rickenbach, zur Thur, zum Hochrhein) bei Niederlaad, Gemeinde Wattwil, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen
 Ottenbach (Lehstenbach), rechter Zufluss des Lehstenbachs (zur Selbitz) vor der Taubaldsmühle, Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Ottenbach (Maißbach), rechter Zufluss des Maißbachs (zur Zwettl) nahe Großotten, Markt Großschönau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Siehe auch:
 Otterbach